De Intercontinental Cup basketbal in 1981 vond plaats in São Paulo. Van FIBA Europe speelde Real Madrid en Maccabi Elite Tel Aviv BC mee. Van de Liga Sudamericana speelde AA Francana, EC Sírio, Club Ferro Carril Oeste en Guaiqueríes de Margarita mee. De NCAA stuurde de Clemson Tigers mee. Uit Azië kwam Bayi en Oceanië stuurde St. Kilda Pumas. Uit Afrika kwam ASFA.

Groep A
Eerste dag 26 juni 1981

Tweede dag 27 juni 1981

Derde dag 28 juni 1981

Vierde dag 29 juni 1981

Vijfde dag 30 juni 1981

Groep B
Eerste dag 26 juni 1981

Tweede dag 27 juni 1981

Derde dag 28 juni 1981

Vierde dag 29 juni 1981

Vijfde dag 30 juni 1981

Plaats 7-10
Zesde dag 2 juli 1981

Zevende dag 3 juli 1981

Plaats 1-6
Zesde dag 2 juli 1981

Zevende dag 3 juli 1981

Achtste dag 4 juli 1981

Plaats 3-4
Negende dag 5 juli 1981

Plaats 1-2
Negende dag 5 juli 1981

Externe link
 1981 Intercontinental basketball Cup

1981